Cette page contient les pages d'homonymie de Acadie et Acadie.

L'Acadie historique était une colonie française d'Amérique. L'Acadie contemporaine est une région plus ou moins définie où résident aujourd'hui les Acadiens.

Le nom est souvent traduit en anglais en Acadia.

Lieux 

Québec, Canada
 Acadie, une circonscription électorale provinciale du Québec, à Montréal
 Acadie, une station du métro de Montréal
 Boulevard l'Acadie, situé à Montréal et Mont-Royal (Québec)
 L'Acadie, une ancienne ville du Québec, faisant aujourd'hui partie de Saint-Jean-sur-Richelieu
 La Petite-Acadie, un hameau de la ville de Yamachiche, au Québec
 La Grande Acadie, un hameau de la ville de Yamachiche, au Québec
 Ruisseau de la petite Acadie, Yamachiche, MRC de Maskinongé, Mauricie
 Rivière l'Acadie, coulant en Montérégie et se déversant dans la rivière Richelieu, à Carignan
 Rang de l'Acadie, Trois-Rivières, Mauricie
 Rang de l'Acadie, Saint-Antoine-sur-Richelieu, La Vallée-du-Richelieu, Montérégie
 Hydroaérodrome Carignan/Rivière l'Acadie, situé à Carignan, Montérégie

Nouveau-Brunswick, Canada
 Acadie Siding, un hameau du village d'Acadieville, au Nouveau-Brunswick
 Acadieville, un village du Nouveau-Brunswick
 Centre-Acadie, un hameau du village d'Acadieville, au Nouveau-Brunswick
 Acadie—Bathurst, une circonscription électorale fédérale du Nouveau-Brunswick

Alberta, Canada
 Acadia, un quartier de Calgary
 Acadia Valley, un hameau du district municipal d'Acadia No 34
 Acadia, une ancienne circonscription électorale fédérale en Alberta

Nouvelle-Écosse
 Université Acadia, une université de Nouvelle-Écosse

États-Unis
 Acadia, une localité de l'état américain du Maine
 Parc national d'Acadia, un parc national américain, situé dans le Maine
 Acadiane, la région francophone de Louisiane
 Paroisse de l'Acadie, ne paroisse de Louisiane
 Rue de l'Acadie, une rue dans un parc dans la ville de Jennings en Louisiane
 Acadia, un quartier à usage mixte dans le Piémont, en Caroline du Sud, États-Unis

Grande-Bretagne
 Île Acadie, de Ducie Island, dans l'Océan Pacifique

Biologie 
 Acadia, un amphibien
 Acadia (moucheron), un genre (éventuellement invalides) de fongicoles décrit par Vockeroth en 1980

Transport 
 CSS Acadia, un navire canadien
 GMC Acadia, un modèle d'automobile
 , un navire destroyer de la marine de guerre américaine
 Acadie, un ferry

Autres 
 Acadie, un album du musicien québécois Daniel Lanois
 Acadie, un roman de science-fiction britannique écrit par Dave Hutchinson et publié en 2017
 L'Acadie nouvelle, un journal quotidien
 Jeux de l'Acadie, des compétitions sportives organisées annuellement
 Prix France-Acadie, un prix littéraire
 Société nationale de l'Acadie, une organisation internationale
 Acadieman, un personnage de bande dessinées et d'animation
 ACADIA, un organisme à but non lucratif
 CapAcadie.com, un portail d'information et de divertissement

Voir aussi 
 Accadia
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme